Это список политических партий Туниса. До революции в Тунисе доминирующей партией было Демократическое конституционное объединение. После революции Демократическое конституционное объединение было распущено новой властью и сформированы более 70 партий.

Парламентские партии

Остальные партии 
Следующие оппозиционные партии существовали де-юре и/или де-факто. 20 января 2011 года кабинет временного правительства признал все ранее запрещённые партии, кроме «Хизб ут-Тахрир» и нескольких других.

Легальные до Тунисской революции 
 Демократический форум за труд и свободы (Democratic Forum for Labour and Liberties, FDTL)
 Движение обновления (Тунис) (Ettajdid Movement)
 Зелёная партия за прогресс (Green Party for Progress)
 Движение социал-демократов (Movement of Socialist Democrats)
 Партия народного единства (Party of People’s Unity)
 Социал-либеральная партия (Social Liberal Party)
 Юнионистско-демократический союз (Unionist Democratic Union)

Легализованы после Тунисской революции 
 Движение Баас (Ba’ath Movement, PBT)
 Конгресс за республику (CPR, Congress for the Republic)
 Партия Родины (Homeland Party, Al Watan)
 Магрибская либеральная партия (Maghrebin Liberal Party)
 Партия возрождения (Тунис) (Ennahda Movement)
 Патриотическая и демократическая трудовая партия (Patriotic and Democratic Labour Party)
 Республиканская партия
 Пиратская партия Туниса
 Коммунистическая партия рабочих Туниса

Нелегальные или без лицензии 
 Хизб ут-Тахрир
 Либерально-демократическая партия Туниса

Бывшие партии 
 Дустур (основана в 1920 г., распалась в 1934 г., преобразована в Новый Дустур)
 Новый Дустур (в 1964 г. преобразована в Социалистическую дустуровскую партию)
 Социалистическая дустуровская партия (в 1988 г. преобразована в Демократическое конституционное объединение)
 Демократическое конституционное объединение (распущено в 2011 г.)
 Тунисская коммунистическая партия (отказалась от марксизма-ленинизма, на её базе создано некоммунистическое Движение обновления)
 Прогрессивная демократическая партия Туниса (PDP, влилась в Республиканскую партию)
 Тунисское стремление (Afek Tounes, влилась в Республиканскую партию)

Политические блоки 
 Современный демократический полюс
 Народный фронт (Тунис)

Примечания 

 
Тунис